Miejscowości w USA:
 Grainfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
Gminy w USA:
 Grainfield (ang. Grainfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
 Grainfield (ang. Grainfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner